Hopetoun (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Hopetoun (West-Australië), een plaats in de Australische deelstaat West-Australië